Дерновский сельский совет () — названия административно-территориальных единиц на Украине:

 Дерновский сельский совет — в Барышевском районе Киевской области.
 Дерновский сельский совет — в Каменка-Бугском районе Львовской области.
 Дерновский сельский совет — в Тростянецком районе Сумской области.